Pomeroy ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pomeroy (1825–1891), US-amerikanischer Politiker
 Earl Pomeroy (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Herb Pomeroy (1930–2007), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Jesse Pomeroy (1859–1932), US-amerikanischer Mörder
 Jim Pomeroy (1952–2006), US-amerikanischer Motorcrossfahrer

 Ralph de Pomeroy (gestorben vor 1100), anglo-normannischer Adliger 
 Roy Pomeroy (1892–1947), US-amerikanischer Filmtechniker, -regisseur und -produzent
 Samuel C. Pomeroy (1816–1891), US-amerikanischer Politiker
 Sarah B. Pomeroy (* 1938), US-amerikanische Philologin und Althistorikerin
 Seth Pomeroy (1706–1777), britischer und amerikanischer General in den Franzosen- und Indianerkriegen und im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Theodore Medad Pomeroy (1824–1905), US-amerikanischer Politiker
 Wardell Pomeroy (1913–2001), US-amerikanischer Psychologe und Sexualwissenschaftler

fiktive Person:
 Mr. Pommeroy ist einer der nicht vorhandenen Gäste des Dinner for One

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pomeroy (Iowa), im Calhoun County
 Pomeroy (Kansas), im Wyandotte County
 Pomeroy (Michigan), im Kalamazoo County
 Pomeroy (Ohio), im Meigs County
 Pomeroy (Pennsylvania), im Chester County
 Pomeroy (Texas), im Carson County
 Pomeroy (Washington), im Garfield County
 Pomeroy Heights, Pennsylvania

in England:
 Berry Pomeroy Castle

in Nordirland:
 Pomeroy (Tyrone)

in Südafrika:
 Pomeroy (Südafrika)

Firmierungen:
 Pomeroy Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller